Marcelo puede hacer referencia a lo siguiente:

Personas 
 Marcelo (comes excubitorum).— Militar bizantino del siglo VI.
 Marcelo (mártir).— Centurión cristiano del siglo III.
 Marcelo I.— Papa del siglo IV.
 Marcelo II.— Papa del siglo XVI.
 Marcelo de Ancira.— Teólogo del siglo IV.
 Marcelo de Apamea.— Obispo de Apamea del siglo IV.
 Marcelo de Capua.— Cristiano del siglo I.
 Marcelo de París.— Obispo parisino del siglo IV.
 Marcelo Tinelli.— Empresario, presidente de San Lorenzo, conductor de televisión argentino nacido en Buenos Aires, en 1960.
 Marcelo Vieira.— Futbolista Brasileño nacido en Río de Janeiro, en 1988.
 Marcelo Antônio Guedes.— Futbolista Brasileño nacido en São Vicente, São Paulo, en 1987
 Marcelo de Guillermo Fesser, barman del Oyster Bar del Grand Central Terminal de Nueva York.
 Marcelo Ebrard, canciller mexicano y secretario de relaciones exteriores.

Otras cosas 
 Marcelo.— Nombre propio masculino.
 Marcelo (cognomen).— Cognomen romano usado en época republicana por una rama de la gens Claudia.
 Cayo Claudio Marcelo
 Marco Claudio Marcelo